Всемирные игры боевых искусств 2013 — мультиспортивные соревнования по 15 видам боевых искусств и спортивных единоборств, которые прошли в Санкт-Петербурге с 18 по 26 октября.

В спортивную программу вошли олимпийские и неолимпийские виды спорта: айкидо, бокс, борьба, дзюдо, джиу-джитсу, карате, кэндо, кикбоксинг, тайский бокс, сават, самбо, сумо, тхэквондо, ушу, фехтование. Ожидалось, что в Санкт-Петербург приедут более 2000 спортсменов из 100 стран мира. На соревнованиях было разыграно 136 комплектов наград. Для Северной столицы это спортивное событие стало самым масштабным за последние 19 лет. В 2013 году это единственное соревнование на территории России, которое проводилось под патронатом Международного олимпийского комитета.

Всемирные игры боевых искусств 2013 организуются совместно международной спортивной ассоциацией «СпортАккорд», российским союзом боевых искусств (РСБИ), дирекцией Всемирных игр боевых искусств 2013.

Соревнования прошли на трёх аренах: СКК «Петербургский», спортивный комплекс «Юбилейный» (малая и большая арены), «Арена». Церемония открытия прошла в «Ледовом дворце» 18 октября.

В СК «Арена» проходили соревнования по самбо, карате, ушу и тхэквондо. В Петербургском СКК — айкидо, борьба, дзюдо, кэндо, сумо, фехтование. В СК «Юбилейный» — бокс, джиу-джитсу, кикбоксинг, тайский бокс.

Культурная программа 
Помимо спортивных соревнований, в рамках Всемирных игр боевых искусств 2013 прошли VI Международный конгресс «Спорт. Человек. Здоровье», международная Выставка «Боевые искусства и спортивные единоборства в современном мире», международный Форум «Мир боевых искусств и спортивных единоборств и общество».

В мероприятиях культурной программы приняли участие послы соревнований, среди них — Эцио Гамба, Фёдор Емельяненко, Карина Азнавурян, Дарья Тарасова и многие другие известные спортсмены.

История соревнований 
Впервые Всемирные игры боевых искусств были проведены в 2010 году в Пекине по 13 дисциплинам. Победу в общекомандном медальном зачете одержала сборная России. В течение следующего года длилась конкурсная процедура на выбор следующей столицы Игр, старт которых запланировали на 2013 год. Российская сторона подготовила свою заявку, её разработка велась РСБИ, Министерством спорта РФ, администрацией Санкт-Петербурга. В результате «Спорт-Аккорд» передал России право провести следующие Всемирные Игры боевых искусств в Санкт-Петербурге.

В феврале 2012 года был создан оргкомитет соревнований, который возглавил вице-премьер Дмитрий Козак.

Спортсмены 
Отбор спортсменов ведётся на соревнованиях, проводимых международными федерациями. Лицензии на участие получают единоборцы, успешно выступившие на чемпионатах и первенствах континентального или мирового уровня. Для участия российских спортсменов было выделено 134 лицензии. Среди участников соревнований — двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес, пятикратный чемпион мира по сумо Алан Караев, двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Светлана Ананьева, трёхкратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых и многие другие звезды боевых искусств.

Календарь и медали соревнований

Участники 
В соревнованиях на Всемирных играх боевых искусств 2013 года приняли участие спортсменов из 97 стран.

  Австралия (17)
  Австрия (5)
  Азербайджан (14)
  Алжир (3)
  Аргентина (12)
  Армения (1)
  Афганистан (1)
  Белоруссия (17)
  Бельгия (11)
  Болгария (17)
  Боливия (1)
  Босния и Герцеговина (1)
  Бразилия (36)
  Великобритания (14)
  Венгрия (20)
  Венесуэла (22)
  Вьетнам (9)
  Гватемала (2)
  Германия (24)
  Гондурас (1)
  Гонконг (12)
  Греция (6)
  Грузия (9)
  Дания (3)

  Доминиканская Республика (8)
  Египет (13)
  Израиль (6)
  Индия (6)
  Индонезия (4)
  Иордания (4)
  Ирак (5)
  Иран (35)
  Ирландия (6)
  Испания (19)
  Италия (46)
  Казахстан (20)
  Канада (22)
  Кипр (1)
  Киргизия (13)
  Китай (35)
  Колумбия (9)
  Конго (2)
  Коста-Рика (1)
  Куба (7)
  Латвия (2)
  Ливия (4)
  Ливан (1)
  Литва (3)

  Люксембург (2)
  Маврикий (2)
  Мадагаскар (6)
  Марокко (20)
  Мексика (11)
  Малайзия (8)
  Молдова (4)
  Монголия (19)
  Нигерия (2)
  Нидерланды (14)
  Новая Зеландия (15)
  Норвегия (4)
  Перу (1)
  Польша (30)
  Португалия (4)
  Россия (172)
  Румыния (16)
  Свазиленд (1)
  Сальвадор (2)
  Северная Корея (34)
  Сенегал (7)
  Сербия (16)
  Сингапур (6)
  Словакия (4)

  Словения (10)
  США (48)
  Таджикистан (3)
  Таиланд (9)
  Тайбэй (7)
  Того (1)
  Тринидад и Тобаго (1)
  Тунис (6)
  Турция (17)
  Узбекистан (20)
  Украина (53)
  Уругвай (7)
  Финляндия (9)
  Франция (71)
  Хорватия (14)
  Черногория (1)
  Чили (7)
  Швейцария (6)
  Швеция (16)
  Эстония (5)
  ЮАР (8)
  Япония (45)

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Российский Союз боевых искусств
 «СпортАккорд»

Мультиспортивные соревнования
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Октябрь 2013 года
Спорт в России в 2013 году